Concertación puede referirse a:

 Concertación Nacional, coalición política paraguaya, fundada en 2022.

 Concertación de Partidos por la Democracia, coalición de partidos políticos de Chile fundado en 1988.
 Concertación Descentralista, alianza política de Perú fundada en 2006.
 Concertación Plural, alianza política argentina fundada en 2006.
 Concertación Parlamentaria, bloque de coordinación en el congreso de Perú.
 Movimiento Concertación, partido político de Ecuador fundado en 2007.
 Partido de Concertación Nacional, partido político de El Salvador fundado en 1961.
 Partido de la Concertación, alianza política uruguaya creada para las elecciones departamentales de 2015.
 Concertación por el Cambio, coalición venezolana fundada en 2018.